Беляши
 Беляши — блюдо, жареные пирожки 
 Беляши — село, Кош-Агачский район, Республика Алтай, Россия